Christel Buschmann (1942), réalisatrice, écrivaine et journaliste allemande ;
 Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1805-1864), fabricant d'instruments de musiques allemand ;
 Ernst Buschmann (1914-1996), homme politique allemand ;
 Martin Buschmann (1970), homme politique allemand ;
 Marco Buschmann (1977), homme politique allemand.
 Sarah Buschmann (1992), romancière française ;